Титулярная церковь Регина Апостолорум () — титулярная церковь была создана Папой Павлом VI 5 февраля 1965 года апостольской конституцией «Purpuratorum Patrum numerum». Титулярная церковь принадлежит базилике Санта-Мария-Регина-дельи-Апостоли-алла-Монтаньола. Титулярная церковь расположена в квартале Рима Остиенсе, на улице Антонина Пия.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Регина Апостолорум 
 Эрменеджильдо Флорит — (25 февраля 1965 — 8 декабря 1985, до смерти);
 Джузеппе Мария Сенси — (22 июня 1987 — 26 июля 2001, до смерти);
 Вирджилио Ноэ — (26 февраля 2002 — 24 июля 2011, до смерти);
 Иоанн Тун Хон — (18 февраля 2012 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Регина Апостолорум на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Регина Апостолорум на www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Purpuratorum Patrum numerum AAS, vol. LVII (1965), n. 6, pp. 447-448.

Богородица